Chicken bezeichnet
 einen Ort in Alaska, siehe Chicken (Alaska)
 eine Implementierung der Programmiersprache Scheme, siehe Chicken (Scheme)
 Chicken Game, englisch für das Feiglingsspiel
 Chicken, ein neuseeländischer Film von 1996, eine Komödie unter der Regie von Grant Lahood

Personen:
 Lutz Chicken (1915–2011), Alpinist und Arzt

im NRHP gelistete Objekte:
 Chicken Creek Bridge, in Lone Star, Kansas, ID-Nr. 90000298
 Chicken Creek Farmstead Historic District, in Clyde Park, Montana, ID-Nr. 08001194
 Chicken Historic District, in Eagle, Alaska, ID-Nr. 01001053
 Chicken Ridge Historic District, in Juneau, Alaska, ID-Nr. 95000420

Siehe auch:
 Schicken